Johnny English ist eine britische Filmreihe mit Rowan Atkinson als titelgebende Hauptfigur, die Agentenfilme wie die James-Bond-Reihe parodiert. Zu der Reihe zählen folgende Filme:

 Johnny English – Der Spion, der es versiebte, Film von Peter Howitt (2003)
 Johnny English – Jetzt erst recht!, Film von Oliver Parker (2011)
 Johnny English – Man lebt nur dreimal, Film von David Kerr (2018)